Žilka může znamenat:

 drobná žíla

příjmení osob
 František Žilka (1871–1944) – český evangelický teolog a historik
 Jindřich Žilka (1886–1942) – politik a poslanec agrární strany, popravený nacisty
 Štěpán Žilka (skladatel) (* 1951) – český flétnista a hudební skladatel, syn Václava Žilky
 Štěpán Žilka (* 1988) – český šachista 
 Václav Žilka (1924–2007) – český hudebník a pedagog, otec Veroniky
 Veronika Žilková, provdaná Veronika Stropnická (* 1961) – česká herečka, dcera Václava

Externí odkazy